Lluís Millet i Farga (Corfú, Grècia, 1911 - 1976), violoncel·lista català 
 Lluís Millet i Pagès (el Masnou, 1867 - Barcelona, 1941), músic i fundador de l'Orfeó Català, juntament amb Amadeu Vives 
 Lluís Maria Millet i Millet (Barcelona, 1906 - 1990), músic català, fill de Lluís Millet i Pagès i pare de Lluís Millet i Loras 
 Esbart Lluís Millet, esbart dansaire fundat l'any 1957, pren el nom del músic, compositor i fundador de l'Orfeó Català Lluís Millet
 A Lluís Millet, escultura de Josep Salvadó Jassans de l'any 1991, en homenatge al fundador de l'Orfeó Català Lluís Millet
 Carrer de Lluís Millet (el Masnou), carrer de Masnou, protegit com a bé cultural d'interès local, que pren el nom del fundador de l'Orfeó Català Lluís Millet